Austria:
 Mank – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk
 Mank – rzeka, dopływ Melk

Osoby:
 Martina Mank – niemiecka aktorka

Kultura:
 Mank – film amerykański z 2020 roku